Това е списък на държавите в Африка по Брутен вътрешен продукт (БВП).

Списък по БВП 

През 2008 г. БВП на Африка съставлява 2,5% от общия брутен вътрешен продукт на света, а през 2010 г. е 2,75%.

Списък по БВП на глава от населението 

{| class="wikitable sortable"
! Място !! Държава !! БВП на главаот населението(в долари) 2008 !! Стойности за 2009
|-
| 1 ||  || 14 941 || 8759
|-
| 2 ||  || 14 479 || 9570
|-
| 3 ||  || 9998 || 7414
|-
| 4 ||  || 9640 || 7683
|-
| 5 ||  || 7554 || 5995
|-
| 6 ||  || 6872 || 7146
|-
| 7 ||  || 5685 || 5635
|-
| 8 ||  || 5054 || 4027
|-
| 9 ||  || 4588 || 3816
|-
| 10 ||  || 4278 || 4341
|-
| 11 ||  || 3995 || 3794
|-
| 12 ||  || 3464 || 3419
|-
| 13 ||  || 2952 || 2298
|-
| 14 ||  || 2827 || 2847
|-
| 15 ||  || 2778 || 2854
|-
| 16 ||  || 2162 || 2450
|-
| 17 ||  || 1522 || 1388
|-
| 18 ||  || 1401 || 1089
|-
| 19 ||  || 1252 || 1354
|-
| 20 ||  || 1248 || 1027
|-
| 21 ||  || 1224 || 1095
|-
| 22 ||  || 1132 || 1071
|-
| 23 ||  || 1094 || 1160
|-
| 24 ||  || 1066 || 984
|-
| 25 ||  || 1042 || 1044
|-
| 26 ||  || 863 || 699
|-
| 27 ||  || 838 || 842
|-
| 28 ||  || 828 || 765
|-
| 29 ||  || 816 || 788
|-
| 30 ||  || 739 || 639
|-
| 31 ||  || 660 || 651
|-
| 32 ||  || 657 || 641
|-
| 33 ||  || 578 || 542
|-
| 34 ||  || 520 || 547
|-
| 35 ||  || 497 || 434
|-
| 36 ||  || 477 || 456
|-
| 37 ||  || 468 || 432
|-
| 38 ||  || 465 || 512
|-
| 39 ||  || 459 || 446
|-
| 40 ||  || 455 || 472
|-
| 41 ||  || 439 || 418
|-
| 42 ||  || 436 || 408
|-
| 43 ||  || 391 || 375
|-
| 44 ||  || 333 || 418
|-
| 45 ||  || 332 || 342
|-
| 46 ||  || 313 || 352
|-
| 47 ||  || 295 || 328
|-
| 48 ||  || 268 || 303
|-
| 49 ||  || 264 || 244
|-
| 50 ||  || 216 || 210
|-
| 51 ||  || 185 || 171
|-
| 52 ||  || 138 || 174
|}

Източници 
 World Economic Outlook Database for April 2011

Вижте също 

 Страни по БВП
 Списък на арабските държави по БВП
 Списък на държавите в Азия по БВП
 Списък на държавите в Европа по БВП
 Списък на държавите от Латинска Америка по БВП

БВП